Porotaka är ett släkte av spindlar. Porotaka ingår i familjen trattspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trattspindlar
Porotaka